Cellino har flere betydninger:

 Cellino Attanasio, en by i Abruzzo, Italien 
 Cellino San Marco, en by i Apulien, Italien